De wedstrijd om de Nederlandse Supercup 1992 (PTT Telecom Cup) was de derde editie van de Supercup en werd gespeeld op 12 augustus 1992 in De Kuip te Rotterdam. De wedstrijd werd gespeeld tussen landskampioen PSV en bekerwinnaar Feyenoord.

De wedstrijd eindigde in een 1-0-overwinning voor PSV, na een doelpunt in de 25e minuut van Erwin Koeman. Scheidsrechter was Mario van der Ende.

Wedstrijd

Wedstrijddetails

Supercup voetbal Nederland
Bekervoetbal 1992
PSV
Feyenoord
Sportevenement in Rotterdam